De Allsvenskan 2017 was het 93ste seizoen in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, die werd opgericht in 1924. Het seizoen begon op 1 april en eindigde op zaterdag 5 november 2017.

Malmö FF prolongeerde de landstitel. Voor de ploeg van trainer-coach leiding van trainer-coach Magnus Pehrsson was het de twintigste landstitel in de historie. De oefenmeester volgde afgelopen seizoen Allan Kuhn op. Voor Pehrsson was het de tweede keer dat hij landskampioen werd. In 2002 lukte hem dit ook al met Djurgårdens IF.  Malmö FF stelde dit seizoen de titel veilig tijdens de 27ste speelronde, door met 3-1 te winnen bij IFK Norrköping. Carlos Strandberg, Lasse Nielsen en Anders Christiansen zorgden namens Malmö voor de doelpunten in het kampioensduel. Norrköping was in de eerste helft nog op voorsprong gekomen dankzij een treffer van David Moberg Karlsson.

Halmstads BK en AFC Eskilstuna degradeerden rechtstreeks. Hun plekken worden volgend seizoen ingenomen door IF Brommapojkarna en Dalkurd FF. Jönköpings Södra IF degradeerde na het spelen van play-offs. Over twee wedstrijden was Trelleborgs FF te sterk. Trelleborgs FF promoveert daardoor naar de Allsvenskan.

In de 240 gespeelde wedstrijden in de Allsvenskan werd in totaal 667 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,78 doelpunt per wedstrijd. De topscorertitel werd dit seizoen gedeeld door Kalle Holmberg van IFK Norrköping en Magnus Eriksson van Djurgårdens IF. Beiden scoorden veertien keer. Holmberg maakte dertien velddoelpunten en benutte één strafschop, Eriksson schoot vijf keer raak vanaf elf meter en maakte negen velddoelpunten.

Uitslagen

Eindstand

Landskampioen Malmö FF plaatst zich voor de UEFA Champions League 2018/19  (tweede kwalificatieronde).
AIK Solna en Djurgårdens IF plaatsen zich voor de voorronde van de UEFA Europa League 2018/19.
Halmstads BK en AFC Eskilstuna degraderen rechtstreeks naar Superettan.
IF Brommapojkarna en Dalkurd FF promoveren naar de Allsvenskan.
Jönköpings Södra IF speelt play-offs promotie/degradatie tegen Trelleborgs FF, de nummer drie uit de Superettan.

Play-offs

Promotie/degradatie

Trelleborgs FF wint over twee duels en promoveert naar de hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2017 uit in de Allsvenskan.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Malmö FF
Bijgaand een overzicht van de spelers van Malmö FF, die in het seizoen 2017 onder leiding van trainer-coach Magnus Pehrsson voor de 20ste keer de titel opeisten in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal.

Zie ook
Svenska Cupen 2017/18
Zweeds voetbalelftal in 2017

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2017